Vivendas do Arvoredo (ocasionalmente chamado de Conjunto Vivendas do Arvoredo) é um bairro localizado na zona sul de Londrina.

Características 
Situado no extremo sul da cidade, neste bairro que é cortado pelas rodovias Mábio Gonçalves Palhano e Celso Garcia Cid, está situado o maior shopping Center do sul do Brasil, o Catuaí Shopping Center Londrina.

O bairro fica localizado a 500mts do Jardim Botânico de Londrina, ainda em fase de construção.

Principais Vias 
 Av. dos Expedicionários
 Av. Terras de Santana
 R. Francisco Salton
 R. José Roque Salton

Subdivisões 
 Catuaí Parque Residence
 Conjunto Residencial Igapó
 Loteamento Alphaville
 Loteamento Terras de David
 Recanto do Arvoredo
 Residencial Vale do Arvoredo
 Terra Bonita

Vivendas